Список видів роду стоколос:

Список, який містить 169 визнаних видів роду стоколос (Bromus), складений на основі даних сайту «The Plant List».

Українські назви видів, які містять посилання на авторитетні джерела, є прийнятими українськими назвами.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

V

Примітки

Посилання 

 Список видів роду Bromus на сайті «Vascular Tropicos» Міссурійського ботанічного саду 
 Bromus на сайті «International Plant Names Index» 
 Bromus на сайті «Plantsystematics» 
 Список видів Bromus на сайті Міжнародної ради ботанічних садів з охорони рослин 
 Список видів роду Bromus на сайті «Germplasm Resources Information Network» (GRIN) 

 
стоколос
стоколос